Дисциплината плуване в открити води по време на световното първенство по водни спортове 2013 се провежда от 20 до 27 юли 2013 на Порт Вел в Барселона, Испания

Състезания 
В дисциплините се състезават и мъжете и жените в Барселона:
 5 км
 10 км
 25 км

В програмата присъства и смесена дисциплина, в която участват и мъже и жени.

Таблица по медалите

Медалисти

Мъже

Жени

Отборно

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Световно първенство по водни спортове 2013
Плуване